Igor Smirnov is:
 De voormalig president van Transnistrië, zie Igor Smirnov (president)
 Een Oekraïense schaker, zie Igor Smirnov (schaker)